Blauwstaartsmaragdkolibrie
 Braces smaragdkolibrie
 Cozumelsmaragdkolibrie
 Cubaanse smaragdkolibrie
 Goudbuiksmaragdkolibrie
 Goudkruinsmaragdkolibrie
 Goulds smaragdkolibrie
 Groenstaartsmaragdkolibrie
 Koperkleurige smaragdkolibrie
 Koperkopsmaragdkolibrie
 Kortstaartsmaragdkolibrie
 Olivares' smaragdkolibrie
 Puertoricaanse smaragdkolibrie
 Roodsnavelsmaragdkolibrie
 Smalstaartsmaragdkolibrie
 Swainsons smaragdkolibrie
 Tuinsmaragdkolibrie
 Vorkstaartsmaragdkolibrie
 West-Andessmaragdkolibrie
 Witstaartsmaragdkolibrie